Novak Djokovic var den forsvarende mester.

Seedede 

  Novak Djokovic
  Rafael Nadal (Anden runde)
  Roger Federer
  Andy Murray
  Jo-Wilfried Tsonga
  Tomáš Berdych (Første runde)
  David Ferrer
  Janko Tipsarević
  Juan Martín del Potro
  Mardy Fish
  John Isner (Første runde)
  Nicolás Almagro
  Gilles Simon (Anden runde)
  Feliciano López ''(Første runde)
  Juan Mónaco
  '''Marin Čilić

<ol start=17>
 '''Fernando Verdasco
 '''Richard Gasquet
 '''Kei Nishikori
 Bernard Tomic ''(Første runde)
 '''Milos Raonic
 Alexandr Dolgopolov ''(Anden runde)
 Andreas Seppi ''(Første runde)
 Marcel Granollers ''(Første runde)
 Stanislas Wawrinka ''(Første runde)
 '''Mikhail Youzhny
 '''Philipp Kohlschreiber
 '''Radek Štěpánek
 '''Julien Benneteau
 '''Andy Roddick
 Florian Mayer</li>
 Kevin Anderson ''(Første runde)</ol>

 Qualifying 

 Finalerne 

 Top Half 
 Sektion 1 

 Sektion 2 
{{16TeamBracket-Compact-Tennis5
| RD1=Første runde
| RD2=Anden runde
| RD3=Tredje runde
| RD4=Fjerde runde

| RD1-seed01=12
| RD1-team01= N Almagro
| RD1-score01-1=64
| RD1-score01-2=3
| RD1-score01-3=77
| RD1-score01-4=6
| RD1-score01-5=6
| RD1-seed02=
| RD1-team02= O Rochus
| RD1-score02-1=77
| RD1-score02-2=6
| RD1-score02-3=64
| RD1-score02-4=2
| RD1-score02-5=4

| RD1-seed03=Q
| RD1-team03= G Rufin
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=3
| RD1-score03-3=5
| RD1-score03-4=6
| RD1-score03-5=6
| RD1-seed04=
| RD1-team04= S Darcis
| RD1-score04-1=4
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=7
| RD1-score04-4=4
| RD1-score04-5=4

| RD1-seed05=
| RD1-team05= C Berlocq
| RD1-score05-1=5
| RD1-score05-2=77
| RD1-score05-3=3
| RD1-score05-4=62
| RD1-score05-5=
| RD1-seed06=Q
| RD1-team06=

Sektion 3 
{{16TeamBracket-Compact-Tennis5
| RD1=Første runde
| RD2=Anden runde
| RD3=Tredje runde
| RD4=Fjerde runde

| RD1-seed01=3
| RD1-team01= R Federer
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=6
| RD1-score01-4=
| RD1-score01-5=
| RD1-seed02=
| RD1-team02= A Ramos
| RD1-score02-1=1
| RD1-score02-2=1
| RD1-score02-3=1
| RD1-score02-4=
| RD1-score02-5=

| RD1-seed03=
| RD1-team03= F Fognini
| RD1-score03-1=3
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=6
| RD1-score03-4=7
| RD1-score03-5=
| RD1-seed04=
| RD1-team04= M Llodra
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=3
| RD1-score04-3=4
| RD1-score04-4=5
| RD1-score04-5=

| RD1-seed05=Q
| RD1-team05=
| RD1-score05-1=3
| RD1-score05-2=1
| RD1-score05-3=67
| RD1-score05-4=
| RD1-score05-5=
| RD1-seed06=Q
| RD1-team06= M Russell
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=79
| RD1-score06-4=
| RD1-score06-5=

| RD1-seed07=
| RD1-team07= G Müller
| RD1-score07-1=2
| RD1-score07-2=5
| RD1-score07-3=64
| RD1-score07-4=
| RD1-score07-5=
| RD1-seed08=29
| RD1-team08= J Benneteau
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=7
| RD1-score08-3=77
| RD1-score08-4=
| RD1-score08-5=

| RD1-seed09=17
| RD1-team09= F Verdasco
| RD1-score09-1=77
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=7
| RD1-score09-4=
| RD1-score09-5=
| RD1-seed10=Q
| RD1-team10= J Wang
| RD1-score10-1=63
| RD1-score10-2=4
| RD1-score10-3=5
| RD1-score10-4=
| RD1-score10-5=

| RD1-seed11=WC
| RD1-team11= G Žemlja
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=3
| RD1-score11-3=77
| RD1-score11-4=6
| RD1-score11-5=
| RD1-seed12=WC
| RD1-team12= J Goodall
| RD1-score12-1=4
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=63
| RD1-score12-4=4
| RD1-score12-5=

| RD1-seed13=
| RD1-team13= X Malisse
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=7
| RD1-score13-4=
| RD1-score13-5=
| RD1-seed14=
| RD1-team14= M Matosevic
| RD1-score14-1=2
| RD1-score14-2=2
| RD1-score14-3=5
| RD1-score14-4=
| RD1-score14-5=

| RD1-seed15=
| RD1-team15= P-H Mathieu
| RD1-score15-1=3
| RD1-score15-2=4r
| RD1-score15-3=
| RD1-score15-4=
| RD1-score15-5=
| RD1-seed16=13
| RD1-team16= G Simon
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=5
| RD1-score16-3=
| RD1-score16-4=
| RD1-score16-5=

| RD2-seed01=3
| RD2-team01= R Federer
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=6
| RD2-score01-4=
| RD2-score01-5=
| RD2-seed02=
| RD2-team02= F Fognini
| RD2-score02-1=1
| RD2-score02-2=3
| RD2-score02-3=2
| RD2-score02-4=
| RD2-score02-5=

| RD2-seed03=Q
| RD2-team03= M Russell
| RD2-score03-1=64
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3=4
| RD2-score03-4=5
| RD2-score03-5=
| RD2-seed04=29
| RD2-team04=

 Sektion 7 

 Sektion 8 
{{16TeamBracket-Compact-Tennis5
| RD1=Første runde
| RD2=Anden runde
| RD3=Tredje runde
| RD4=Fjerde runde

| RD1-seed01=14
| RD1-team01= F López
| RD1-score01-1=64
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=65
| RD1-score01-4=4
| RD1-seed02=
| RD1-team02= J Nieminen
| RD1-score02-1=77
| RD1-score02-2=3
| RD1-score02-3=77
| RD1-score02-4=6

| RD1-seed03=Q
| RD1-team03= B Baker
| RD1-score03-1=77
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=6
| RD1-score03-4=
| RD1-score03-5=
| RD1-seed04=
| RD1-team04= R Machado
| RD1-score04-1=62
| RD1-score04-2=4
| RD1-score04-3=0
| RD1-score04-4=
| RD1-score04-5=

| RD1-seed05=
| RD1-team05= M Ebden
| RD1-score05-1=1
| RD1-score05-2=3
| RD1-score05-3=77
| RD1-score05-4=3
| RD1-score05-5=
| RD1-seed06=
| RD1-team06= B Paire
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=61
| RD1-score06-4=6
| RD1-score06-5=

| RD1-seed07=
| RD1-team07=
| RD1-score07-1=3
| RD1-score07-2=4
| RD1-score07-3=5
| RD1-score07-4=
| RD1-score07-5=
| RD1-seed08=22
| RD1-team08= A Dolgopolov
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3='''7
| RD1-score08-4=
| RD1-score08-5=

| RD1-seed09=27
| RD1-team09=

References 
 Main Draw

Herresingle 2012
2012
ATP Tour 2012